La Volley League 2017-2018 si è svolta dal 28 ottobre 2017 al 9 maggio 2018: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club greche e la vittoria finale è andata per la ventottesima volta all'.

Regolamento

Formula 
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno; al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, giocati al meglio di due vittorie su tre gare, e semifinali e finale scudetto, giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Le formazioni classificate dal nono all'undicesimo posto hanno acceduto ai play-out, dove l'ultima classificata è retrocessa in A2 Ethnikī.
 L'ultima classificata è retrocessa direttamente in A2 Ethnikī.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
 Punti;
 Numero di partite vinte;
 Ratio dei set vinti/persi;
 Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Al campionato di Volley League 2017-18 hanno partecipato dodici squadre di club greche, tra le quali le due neopromosse  e .

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Play-out

Risultati

Classifica

Premi individuali

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
 2017-2018